Фуникулёр связывает здания санатория «Сочинский» в городе Сочи
(филиал "Санаторий «Сочинский» ФГКУ "СКК «Сочинский» МО РФ,
бывший Центральный военный санаторий Министерства обороны СССР им. Ворошилова) c пляжем на берегу Чёрного моря. Фуникулёр не выполняет функций общественного транспорта, так как работает только для отдыхающих санатория.

История 
Фуникулёр введён в эксплуатацию в 1934 году.

В 2002 году по техническим причинам работа фуникулёра была прекращена. В 2012 началась капитальная реконструкция линии. Работы велись компаниями Garaventa и «СКАДО», входящиями в
группу Доппельмайр/Гаравента.
Для реконструированного фуникулёра были поставлены вагоны фирмы CWA Constructions (также группы Доппельмайр/Гаравента). На территории санатория был сооружён разводной пешеходный мост через пути фуникулёра.

1 сентября 2015 года реконструированный фуникулёр был снова открыт для отдыхающих санатория.

Описание 
Линия однопутная с разъездом посередине (под путепроводом Курортного проспекта), используются два вагона.
В каждом вагоне: 28 мест для сидения и 32 стоячих.
На разъезде устроена промежуточная остановка и стоянка для обоих вагонов фуникулёра. Стоянка находится прямо под мостом и закрывается с обеих сторон воротами, полностью ограничивая доступ к вагонам во время их отстоя. Электропитание вагонов — от аккумуляторов, которые заряжаются на конечных станциях и на стоянке.

Основные технические данные:
 Длина пути: 395 м
 Перепад высот: 88 м
 Скорость: 5 м/с
 Пропускная способность: 1200 чел./ч

Примечания

См. также 
 Фуникулёр санатория имени Орджоникидзе
 Владивостокский фуникулёр

Ссылки 
 
 

Фуникулёры Сочи